Аллере́н () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель, кантон Фолькемон.

Географическое положение  
Аллерен расположен в 28 км к востоку от Меца. Граничит с коммунами: Нарбефонтен на севере, Зиммен на юге, Бамбидерстроф на юго-востоке, От-Виньёль на юге, Маранж-Зондранж на юго-западе, Брук на северо-западе.

Находится на правом берегу небольшой реки Пердсбаш, текущей в сторону Бушпорна. На юге и востоке, коммуна окружена лесными массивами.

История  
 Бывший домен аббатства Сен-Мартен-де-Гландьер-де-Лонжевиль, входил в сеньораты Варсбер и Равиль, которые были зависимы от герцогства Люксембург до 1769 года. После этого вошёл во Французское королевство.
 Ранее коммуна входила в состав Лотарингии.

Демография  
По переписи 2008 года в коммуне проживало 116 человек.

Достопримечательности 
 Придорожный крест, сооружённый в 1832 году, во время эпидемии холеры.
 Часовня Сент-Антуа-де-Падуа, построена в 1698 году, декорирована в XIX веке.

Примечания

Ссылки  
 Национальный институт статистики